Haisterbach ist ein geographischer Name:

 Haisterbach, Stadtteil von Erbach im Odenwaldkreis, Hessen
 Haisterbach (Umlach), am Unterlauf Osterhofer Ach, linker Zufluss der Umlach nahe Mauchenmühle, Stadt Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Hainsterbach
 Haiterbach
 Heisterbach